Реве́ст-ле-Рош () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південний схід від Парижа, 160 км на північний схід від Марселя, 22 км на північний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 75 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 155,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ревест-ле-Рош на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ревест-ле-Рош на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи